Renaissance — banda de rockprogressivo do Reino Unido
 Renaissance (álbum de Beyoncé)
 Renaissance (álbum de Lionel Richie)
 Renaissance (álbum de Renaissance)
 Renaissance (álbum de Yoshida Brothers)
 Renaissance Center
 Renaissance São Paulo Hotel
 Renaissance Tower

Desambiguação